La saison 2012-2013 est la vingtième saison des championnats de hockey sur glace de République tchèque : l’, la première division, la , second échelon, la , troisième division et des autres divisions inférieures.

Saison régulière

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Tour de qualification 
 České Budějovice - Vítkovice 2-3 (3-0, 0-4, 2-1, 1-5, 2-3 a.p.)
 Kladno - Pardubice 3-2 (2-1, 3-2 a.p., 1-3, 2-3, 1-0)

Séries éliminatoires

Poule de maintien

Poule de promotion/relégation

Voir aussi 
  Championnat de République Tchèque 2012/13 sur hockeyarchives.info

Saison du championnat de Tchéquie de hockey sur glace
tchèque, République
Sport en Tchéquie en 2012
Sport en Tchéquie en 2013